Con "Museo del marmo" ci si può riferire al:
 Museo civico del Marmo di Carrara
 Museo del marmo di Botticino
 Casa del marmo, detto anche Museo del marmo artificiale a Rima San Giuseppe